A64 ou A-64 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Maladie sexuellement transmise, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A64 reliant Trèves à la frontière luxembourgeoise ;
  Autoroute espagnole A-64 reliant Oviedo à Villaviciosa ;
  Autoroute française A64 reliant Toulouse à Bayonne ;
  Autoroute grecque A64 reliant l'avenue Katechaki (Athènes) à Pallíni.

Route
  Route britannique A64, périphérique est de Leeds.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres